Termin  ima više značenja.

 2,3-Diketo-5-metiltiopentil-1-fosfatna enolaza, enzim
 -{Reel Life Productions}-, izdavačka kuća